Mehsud ist der Familienname folgender Personen:

 Baitullah Mehsud († 2009), pakistanischer islamistischer Stammesführer
 Hakimullah Mehsud († 2013), pakistanischer Islamist